

Astronautica 
 Rendezvous – manovra di avvicinamento nello spazio

Musica 
 Rendezvous – album di Jacky Terrasson & Cassandra Wilson del 1997
 Rendezvous – singolo di Craig David del 2001, dall'album Born to Do It
 Rendezvous – album di Sandy Denny del 1977
 Rendezvous – album di Christopher Cross del 1992
 Rendezvous – album dei French Affair del 2006
 Rendezvous – singolo dei Buck-Tick del 2007
 Rendezvous – singolo di YUKI del 2009

Altro 
 Buick Rendezvous – crossover SUV mid-size prodotto dalla Buick dal 2002 al 2007
 Rendezvous – meccanismo di sincronizzazione dei dati nel sistema operativo Plan 9 dei Bell Labs
 Rendezvous – film del 1999 per la televisione diretto da Roy Campanella II

Pagine correlate 
 Midnight Rendezvous
 Rendez-vous
 The Rendezvous